A70 ou A-70 peut faire référence à plusieurs choses.

Armes 
 Astra A-70, un pistolet semi-automatique espagnol.

Jeux 
 Défense Benoni, ouverture d'échecs suivant le code ECO.

Médecine 
 Infection à Chlamydia psittaci, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Automobile
 Austin A70, un modèle de voiture construite par Austin ;
 Toyota Supra (A70), troisième  génération de la Toyota Supra.

Autoroutes
  Autoroute allemande A70 reliant Schweinfurt à Bayreuth ;
  Autoroute espagnole A-70, rocade d'Alicante ;
  Autoroute québécoise 70, desservant Saguenay.

Route
  Route britannique A70 reliant Ayr à Édimbourg en Écosse.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres